Dubbelnamn kan avse:

Dubbelnamn (förnamn) – en namnkombination som satts samman med antingen bindestreck eller mellanslag
Dubbelnamn (efternamn) – två familjenamn sammansatta med bindestreck